Ел Рекуердо Дос има више значења:

 Ел Рекуердо Дос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику